Естонська хокейна ліга 2018—2019 — 79-й розіграш чемпіонату ЕХЛ. Чемпіонат стартував 29 вересня 2018, а фінішував 6 квітня 2019 фінальним матчем плей-оф.

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 Офіційний сайт  
 ЕХЛ на eliteprospects 

2019
Естонія
Естонія
2019 в Естонії